Розенблюм — еврейская фамилия.

Известные носители

А 
 Розенблюм, Александр Самойлович (1826—1903) — российский психиатр, разработавший инфекционно-лихорадочные способы терапии психозов.
 Розенблюм, Анатолий Ильич (1900—1938) — левый эсер, советский психолог, один из основателей советской психотехники.

В—С 
 Розенблюм, Витольд-Константин Николаевич — настоящее имя русского писателя Константина Льдова (1862—1937).
 Розенблюм, Герцель (1903—1991) — израильский журналист и политик.
 Розенблюм, Джин (в замужестве Кирстайн, 1903—1991) — американская пианистка.
 Розенблюм, Евгений Абрамович (1919—2000) — архитектор, классик музейного постмодернизма.
 Розенблюм, Зигмунд Маркович (1873—1925) — настоящее имя британского разведчика Сиднея Рейли.
 Розенблюм, Илья Семёнович (род. 1939) — российский политик.
 Розенблюм, Леонид Моисеевич (1910—1983) — советский инженер, конструктор.
 Розенблюм Менди (1929—2009) — настоящая фамилия румынско-израильского дирижёра Менди Родана.
 Розенблюм, Наталья Дмитриевна (1914—?) — доктор химических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
 Розенблюм, Пнина (род. 1954) — израильская киноактриса, модель, певица, бизнесвумен и политик, депутат Кнессета.

Ю